Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2012 fand vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2012 in Gimcheon, Südkorea, statt. An den ersten drei Tagen wurde der Teamwettbewerb ausgetragen, ab dem 3. Juli die Einzelwettbewerbe.

Medaillengewinner

Teamwettbewerb

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Endrunden im Einzelwettbewerb

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Teams
 Einzeldisziplinen

Badminton-Asienmeisterschaft
Badminton 2012
Badmintonwettbewerb in Gimcheon